Неджат Айгюн (нем., ; 26 февраля 1980, Мюнхен, ФРГ) — немецкий футболист турецкого происхождения.

Карьера

Клубная 
Неджат Айгюн родился в Мюнхене в турецкой семье. Сначала он посещал школу юниоров клуба «Ваккер», но в 12 лет перешёл в академию клуба «Мюнхен 1860». До 2001 года он играл во второй команде «львов» и относился там к числу основных игроков. Весной 2001 он подписал с мюнхенским клубом свой первый профессиональный контракт, но так ни разу и не сыграл за основную команду, которая тогда выступала в Бундеслиге.

В сезоне 2001/02 Айгюн отправился в аренду в «Бешикташ», который тогда тренировал Кристоф Даум. К началу следующего сезона он вернулся в мюнхенский клуб, где произошла тренерская перестановка. Так как он не входил в планы нового тренера по построению команды, он должен был снова уйти в аренду, на сей раз в «Штутгартер Кикерс», но в начале 2003 года он перешёл в другой мюнхенский клуб «Унтерхахинг», чтобы укрепить оборону этой только что поднявшейся во Вторую Бундеслигу команды.

В течение двух последующих сезонов Айгюна преследовали травмы. Из-за них он появился на поле только 18 раз в сезоне 03/04 и 13 раз в сезоне 04/05. Его выпускали попеременно то в защиту, то в полузащиту. В сезоне 2005/06 он стал капитаном команды и играл важнейшую роль на поле, особенно в защите. К тому же он часто подключался к атакам и уже к 15 туру забил 5 мячей. С января 2006 Айгюн стал играть в Бундеслиге, перейдя в «Дуйсбург».

В январе 2008 он перешёл в «Ингольштадт» сначала на правах аренды на полгода, а летом подписал там полноценный контракт на 2 года. Но он проиграл в верхнебаварском городе только год и летом 2009 стал свободным агентом. С января по май 2010 Айгюн играл в Третьей лиге за «Зандхаузен».

После того как летом 2010 он несколько недель тренировался в родном клубе «Мюнхен 1860», он в августе подписал там годичный контракт. Изначально он главным образом рассматривался как игрок второй команды и сыграл за неё в трёх играх. В последней из этих трёх игр Айгюн был удалён с поля. Затем он был включён в заявку команды на игру 2 тура во Второй Бундеслиге. Однако из-за проблем со спиной он вообще не выходил на поле до зимы. 19 января 2011 во второй раз в сезоне был заявлен на игру основной команды. На этот раз он вышел на поле, это случилось через 11 лет после того, когда он впервые входил в состав «львов». Впоследствии он множество раз сидел на скамейке запасных и 2 раза выходил на замену. В игре 26 тура в Билефельде он появился на поле в стартовом составе. В игре 32 тура против «Герты» Айгюн забил свой первый гол за «1860» после того, как чуть ранее в той же игре он забил гол в собственные ворота. В последнем туре он забил свой второй гол в сезоне.

Большую часть первой половины сезона 2011/12 он пропустил сначала из-за перелома скуловой кости, а затем разрыва связок.

В сборной 
Немецкое гражданство он принял только после долгих раздумий. За молодёжную сборную Германии Айгюн сыграл 5 матчей.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на официальном сайте клуба «Мюнхен 1860» 
 
 Профиль игрока на сайте weltfussball.de 
 Профиль игрока на сайте fussballdaten.de 
 Профиль игрока на сайте kicker.de 

Футболисты Германии
Игроки ФК «Мюнхен 1860»
Игроки ФК «Бешикташ»
Игроки ФК «Унтерхахинг»
Игроки ФК «Дуйсбург»
Игроки ФК «Ингольштадт 04»
Игроки ФК «Зандхаузен»